Reeber ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Reeber (1876–1954), deutscher Politiker, württembergischer Landtagsabgeordneter 
 Rudolf Reeber (1887–nach 1960), deutscher Kommunalbeamter